Common Type System — стандартная система типов .NET
 Cadillac CTS — марка автомобилей производства General Motors
 Cadillac CTS-V
 CLEAR TO SEND — сигнал при последовательной передаче данных о готовности устройства к обмену данными
City Transportation systems — система автобусов столицы Казахстана города Астана.